Beberibe kan syfta på:

Brasilien 

 Beberibe (kommun), Ceará, 
 Beberibe (ort), Ceará,